Montastruc pode referir-se a:

 Montastruc (Lot-et-Garonne)
 Montastruc (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
 Montastruc (Tarn-et-Garonne)

Desambiguação